Hexi Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Genhe (häradshuvudort i Kina), Inre Mongoliet, 
 Haixi (härad i Kina), Qinghai, Haixi Mongolzu Zangzu Zizhizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar